MKE ima več pomenov.

 tričrkovna kratica (MKE) za metodo končnih elementov.
 MKE, ameriški tabloid, ki izhaja v  Milwaukeeju, Wisconsin.
 koda IATA (MKE) za mednarodno letališče General Mitchell International Airport v Milwaukeeju.